Le gouvernement de l'Abkhazie représente le pouvoir exécutif de la république d'Abkhazie. Le pouvoir législatif est assuré par l'Assemblée du peuple qui l'approuve et le contrôle. Il est constitué du Premier ministre et des ministres.

Il est dirigé par le Premier ministre, actuellement Alexandre Ankvab.

Histoire 
Le Gouvernement de l'Abkhazie est créé lors de l'indépendance de l'Abkhazie le 23 juillet 1992 et qui donnera lieu à la guerre d'Abkhazie. Sa forme actuelle date du 26 novembre 1994, date d'entrée en vigueur de la Constitution.

Fonctionnement 
Le secrétaire général du gouvernement est David Sangulia depuis le 4 septembre 2017.

Composition

Notes et références 

Politique en Abkhazie